Теорема Ферма о многоугольных числах утверждает, что любое натуральное число представимо как сумма не более  -угольных чисел.

Примеры 
Примеры разбиения натуральных чисел от 1 до 30 в соответствии с теоремой Ферма:

История 
Теорема названа именем Пьера Ферма, который выдвинул это утверждение в 1638 году без доказательства, но обещал представить его в отдельной статье, которая так никогда и не появилась.
В 1770 году Лагранж доказал эту теорему для квадратных чисел. Гаусс доказал теорему для треугольных чисел в 1796 году. Молодой Гаусс сопроводил свою находку записью в дневнике: «Эврика!» и опубликовал доказательство в книге Арифметические исследования. Этот результат Гаусса известен как «теорема эврика» Полностью теорему доказал Коши в 1813 году. .Последующие доказательства основаны на доказанных Коши леммах.

Частные случаи 
Наиболее интересны  квадратный  и треугольный   случаи. Теорема Лагранжа о сумме четырёх квадратов вместе с теоремой Лежандра о трёх квадратах решают проблему Варинга для . А в случае треугольных чисел замена квадрата на квадратный многочлен позволяет уменьшить необходимое число слагаемых.

Примечания

Ссылки 
 
 . Содержит доказательство теоремы Лагранжа и теоремы о многоугольных числах.

Теория чисел